Оле́на Ю́ріївна Суду́к (* 14 жовтня 1977, Рівне) — українська вчена — економіст і еколог.

Біографічні дані 
Олена Судук народилася в сім'ї Юрія Васильовича (*1954) і Тамари Омелянівни (*1955) Судуків — газозварювальника й інженера відповідно. У 1995 зі срібною медаллю закінчила Рівненську загальноосвітню школу № 18. Цього ж року вступила до Українського інституту інженерів водного господарства (спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»), який закінчила з відзнакою у 2000 році, здобувши кваліфікацію «інженер-еколог».

З жовтня 2007 по травень 2009 навчалася в Інституті довузівської підготовки та післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) на спеціальності «Менеджмент організацій». Здобула кваліфікацію «менеджер-економіст».

У 2001–2004 Олена Судук навчалася в аспірантурі при кафедрі гідромеліорації НУВГП. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація норми осушення на дерново-підзолистих ґрунтах в умовах радіаційного забруднення території» і стала кандидатом сільськогосподарських наук зі спеціальності «Сільськогосподарські меліорації». 

З 2004 по 2009 рік працювала на посаді асистента, а з 2014 до останнього часу обіймає посаду доцента кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2011 р. проходила підвищення кваліфікації в Національному авіаційному університеті (м. Київ).

У 2012 р. була учасницею з'їздів Літнього інституту УАРМБО на тему «Методика викладання дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність».

У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Протягом 2015-2016 рр. була відповідальним виконавцем проекту, що фінансується МОН України І-64 «Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України», №0115U003046.

З 2016 року член Рівненської міської молодіжної громадської організації «Маркетинг-центр «Менеджер».

З 2016 року співзасновник ГО «Зелені ініціативи Рівного».

З  2016 р. по теперішній час здійснює наукове консультування представників бізнесу і громад Рівненської області щодо диверсифікації та розширення власного бізнесу, експертизи проектів, підготовки нефінансової звітності, особистісного росту тощо.

У 2017 році була відповідальним виконавцем Проекту Державного фонду фундаментальних досліджень № Ф76/93-2017 «Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції».

Протягом 2017-2019 рр. - науковий співробітник міжнародного проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Формування підприємницького середовища з виробництва органічних ягід в транскордонних районах України і Білорусі» № 83265657 в рамках Програми територіальної співпраці країн Східного партнерства Білорусь – Україна.

З 2019 року є керівником наукового гуртка «Розпочни власний бізнес», де студенти мають можливість навчитися генерувати ідеї та їх обґрунтовувати з різних точок зору, розвивати підприємницький потенціал та формувати креативне мислення.

У 2019 році провела серію тренінгів для фермерів та слухачів із центру зайнятості щодо особливостей започаткування бізнесу в Україні. 

У 2019 р. проходила підвищення кваліфікації у Поліському національному університеті в м. Пінськ (Республіка Білорусь) на тему "Modern practice of administration and business planning in the social responsible business»" (сертифікат №13/18-320, 90 год.) .З 2020 року є керівником групи забезпечення освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" (рівень "магістр").

За вагомий внесок у розвиток водного господарства нагороджена Почесною грамотою Інституту водного господарства НУВГП у 2004 р. За якісну працю та вагомий внесок у розвиток науки, реалізацію міжнародного проекту була нагороджена Почесними грамотами Національного університету водного господарства та природокористування у 2014, 2016, 2018 роках. У 2020 році з нагоди дня соборності нагороджена Почесною грамотою Обласної державної адміністрації.

У 2021 році пройшла навчання в Organic School Business-2021 (cертифікат С№014/26), 29.11.2021 – 8.12.2021 р. за змістовними модулями: 1. Особливості організації та ведення бізнесу. 2. Інструменти обґрунтування проектних рішень в бізнесі. 3 Інтернет технології для просування бізнесу. 4. Прийняття ефективних управлінських рішень в бізнесі (60 год).

У 2021 році навчалася у Leadership School (cертифікат С№018/01), 21.12.2021 – 14.01.2022 р. за змістовними модулями: 1. Основи ефективного управління та адміністрування. 2. Тайм-менеджмент як основна компонента персональної ефективності. 3. Прийняття управлінських рішень для підвищення ефективної управлінської та корпоративної культури. 4. Ефективні комунікації у процесі управління. 5. Формування лідерських якостей. 5. Запровадження інновацій для ведення соціально відповідального бізнесу (60 год).

У 2020 - 2022 рр. провела серію тренінгів для держслужбовців щодо розвитку лідерських якостей та способів позиціонування лідера, прийняття управлінських рішень, розвитку креативності як основи успішних змін в рамках програми підвищення кваліфікації держслужбовців на базі Інституту післядипломної освіти НУВГП.

Протягом 2021 - 2022 рр. проводила консультування державних службовців та представників громад Рівненської області щодо основних аспектів особистісного розвитку, самоменеджменту, тайм-менеджменту, емоційного інтелекту, формування лідерських та управлінських якостей а рамках реалізації проекту «Розвиток людського капіталу в агро-органічному секторі економіки» що реалізується Агенцією регіонального розвитку Рівненської області.

З 2022 року є відповідальним виконавцем теми Міністерства освіти і науки України "Формування еколого-економічної безпеки аграрного природокористування на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом".

Автор понад 110 науково-методичних праць з яких 9 посібників та 12 колективних монографій, в тому числі 3 англомовні, видані у країнах ЄС. Більше 95 публікацій розкривають тематику формування водогосподарського менеджменту, раціонального використання природного капіталу, "зеленої економіки", використання інструментів "віртуальна вода", "водний слід" для обліку та розподілу водних ресурсів в просторі та часі, бізнес-планування, експертизи та реалізації проектів, зокрема, стартапів в різних галузях економіки, формування корпоративної культури, бренду організації та особистості. 

Отримані наукові результати представлені у вигляді рекомендацій та відповідних проектів для розробки Стратегії розвитку Рівненської області до 2022 року, для наукових розробок МОН України, спільних україно-польських наукових розробок та ін. 

Щорічно приймає участь в роботі вітчизняних та зарубіжних міжнародних науково-практичних конференцій, має публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus.

Наукові праці

Публікації в Scopus WoS 
1. Damian Panasiuk, Suduk O., Rafał Milashewski, Petro Skrypchuk Comparison of the water footprint in Poland and Ukraine. Ekonomika i Środowisko. 4 (67). 2018, P. 110-121  http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaiśrodowisko67/09.pdf

2. Petro Skrypchuk, Suduk O., Viktoriіa Reinska Environmental standardization and assessment of the economic effect of organic production export and fair trade. Ukrainian Journal of Ecology. 2018, №8 (4), С. 98-103. https://www.ujecology.com/articles/environmental-standardization-and-assessment-of-the-economic-effect-of-organic-production-export-and-fair-trade.pdf

3. Skrypchuk, P.M., Shcherbakova, A.S., Suduk, O.Y., Rybak, V.V. Renewable biomass growing in low fertile land and forest-steppe of Ukraine Indian Journal of Ecology, 2020  http://indianecologicalsociety.com /society/wp-admin/pdf/ilovepdf_merged%20(21)_27.pdf

4. Yuriy Yakymchuk, Tatiana Byrkovych, Olha Pakharenko, Olena Suduk Dynamics of Agricultural Production in Ukraine Under Martial Law: Management of the European Market. IX International Scientific Conference on Determinants of Regional Development Pila, 27-28 October 2022, Pila, Poland. http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/246 

5. Panasiuk, D., Skrypchuk, P., Kucharska, B., & Suduk, O. (2022). Analysis of the Water Footprint of Central and Eastern Europe Countries. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 20 (4), 63-73. https://doi.org/10.21697/seb.2022.27

Монографії 
1. Судук О.Ю. Оптимізація розрахунку осушуваних систем та управління ними. монографія під редакцією проф. Лазарчука М.О. Рівне: НУВГП. 2010. С.264-300

2. Судук О.Ю. Управління осушувально-зволожувальними системами: якість продукції та прогнозування показників. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід // колективна монографія під наук. редакцією проф. Хлобистова Є. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. С. 189 - 197

3. Судук О.Ю. Науково-методичні підходи до оцінки сталого розвитку територій через призму водогосподарського менеджменту. Соціо-еколого-економічні засади природокористування інновації, інвестиції та механізм реалізації // Монографія під ред. Скрипчука П.М. Рівне: НУВГП, 2014. С.105 – 155

4. Судук Е.Ю. Щербакова А.С. Организационно-экономические основы формирования комплексного механизма водохозяйственного менеджмента. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению // монография / под общ.ред. д-ра экон. наук, профессора О.В. Прокопенко. Польща: «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. С. 395 – 407

5. Судук О.Ю. Продовольча безпека України через призму якості водних ресурсів. Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України // Монографія / під ред. Нестерчук Ю.О. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2015. С. 26-32

6. Судук О.Ю. Виробничі та безпекові підходи державного регулювання використання генетичної модифікованої харчової сировини і продукції. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки // колективна монографія / під ред. Князя С.В. Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка». 2015. С. 668-674

7. Судук О.Ю. Імплементація норм міжнародного права до національної політики розвитку водного господарства України. Наукові основи гармонізації законодавчо-нормативного забезпечення економіки в контексті Європа – 2020 // Монографія за ред. Скрипчука П.М. Podleskaya (Словаччина), 2015. С. 94-109 8. P. Sсrypchuk Suduk O., А. Shcherbakova Influence of standardization on reforming the national economic system References. SYSTEM TRANSFORMATIONS OF THE NATIONAL ECONOMY: CHALLENGES AND EXPECTATIONS/Collective monograph Volume 1. REVIEWERS:prof. dr hab. Aleksander Kozlov Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 2016. Bydgoszcz, Publishing House. р. 207–260

9. Судук О.Ю. Аналіз іноземного досвіду моніторингу прогресу в оцінці використання водних ресурсів для досягнення цілей сталого розвитку. Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки. Колективна монографія за ред. Скрипчука П.М. Рівне : НУВГП. 2018. С. 251-270

10. Судук О.Ю. Формування віртуальних водних потоків в Україні та Польщі: можливості для розвитку органічного виробництва // Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарства. Монографія під редакцією Скрипчука П.М. Рівне: НУВГП. 2018. С. 99-121.

11. Suduk O. Scientific-methodological and applied justification of virtual water consumption for organic production // Geo-management in organic agriculture. Monograph edited Skripchuk P. Slovensko, Podhajska: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2019. – P. 170 – 198

12. Скрипчук П. М., Судук О. Ю. Моделі та механізми геоуправління аграрними підприємствами : монографія. Рівне : НУВГП. 2020. 315 с.

Статті у фахових виданнях 
1. Судук О.Ю., Лазарчук М.О., Погребняк Н.Д. Методи оцінки кількісного впливу водного режиму ґрунту у вегетаційний період на врожайність сільськогосподарських культур. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Рівне: РДТУ. 2001. С. 78-83

2. Судук О.Ю. Управління осушувально-зволожувальними системами на радіаційно забруднених ґрунтах у вегетаційний період. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Рівне: РДТУ. 2002. С. 138-14

3. Судук О.Ю., Надкирничний О.М. Моделювання руху води в ґрунті. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Рівне: РДТУ. 2003. С. 83-89 6. Судук О.Ю. Вплив водного режиму ґрунту на накопичення цезію-137 у сільськогосподарській продукції. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 1 (25). Рівне: НУВГП. 2005. С.81-87

7. Судук О.Ю. Оптимізація норми осушення на радіаційно забруднених ґрунтах. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 4(40) Частина І. Рівне: НУВГП. 2005. С. 32-37

8. Судук О.Ю., Черначук В.В. Управління заплавними осушувально-зволожувальними землями в умовах радіаційного забруднення. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 3 (47). Частина 1. Рівне: НУВГП. 2009. С. 234-240

9. Судук О.Ю. Шляхи вирішення проблем стійкого розвитку водного господарства. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Рівне: НУВГП. 2010. С. 252-258

10. Кузнецова Т.О., Судук О.Ю. Стратегічні перспективи аграрної політики. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Рівне: НУВГП. 2012. С.319-327

11. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Щербакова А.С. Методологія вдосконалення економічного механізму водогосподарського комплексу. Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Серія: Економіка. Т. XIII, вип. 247. Донецьк. 2012. С.6-10

12. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Стратегічні задачі розвитку через призму зеленого бізнесу в Україні. Інноваційна економіка. Науково-практичний журнал. №9 (47). Тернопіль: ТНЕУ. 2013. С.100 -106

13. Судук О.Ю. Формування якісної сільськогосподарської продукції: методологічні основи та водогосподарські аспекти. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Рівне: НУВГП. 2013. С.168 – 177

14. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Пахаренко О.В Якість, стандартизація, сертифікація: методологічні засади розвитку. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Рівне: НУВГП. 2013. С.202 – 211

15. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Рибак В.В. Управління інноваційним розвитком екологічної сертифікації. Науковий вісник ОНЕУ. Збірник наукових праць. Одеса: ОНЕУ. 2013. С. 262-275

16. Щербакова А.С., Судук О.Ю. Світовий досвід формування та розвитку інвестиційного потенціалу сільськогосподарських організацій. Вісник Черкаського університету. Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. №4 (256). Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 2013. С. 99-104

17. Судук О.Ю., Щербакова А.С Особливості формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та водогосподарських організацій в контексті сталого розвитку України. Інтегроване управління водними ресурсами: Наук. збірник / Відп. ред. В.І. Щербак. Вип. №1. К.: ДІА, 2013. С.621-631

18. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Основні аспекти формування ринку водних ресурсів в Україні. Економіст. Український журнал. Київ. 2014. № 1. С. 20-22

19. Судук О.Ю. Гармонізація нормативно-правової бази України з вимогами Європейського Союзу у водогосподарській сфері. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць / Серія: Економіка. Випуск 2 (66). Рівне: НУВГП. 2014. С. 407-415

20. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Строченко Н.І Адаптація законодавчо-нормативних документів: зелені технології у продовольчому секторі економіки. Інтегроване управління водними ресурсами: дослідження, інновації, освіта. Науковий збірник. К.: ДІА. 2014. С.110-118

21. Судук О.Ю. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку системи управління водогосподарським комплексом. Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск 1 № 56. Одеса: ОНЕУ. 2015. С. 268-275

22. Судук О.Ю. Формування цінності проектного підходу в сфері аграрного виробництва. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія: Економіка. Випуск 2 (74). Рівне: НУВГП. 2016. С. 293-301. http://ep3.nuwm.edu.ua/5819/1/Ve7424%20зах.pdf

23. Судук О.Ю. Концептуальні підходи до формування ефективних проектних рішень на засадах превентивного захисту водних ресурсів. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія: Економіка. Випуск 1 (73). Рівне: НУВГП. 2016. С. 151-160. http://ep3.nuwm.edu.ua/4456/

24. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Аналіз світового досвіду підвищення ефективності глобального екологічного управління. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія: Економіка. Випуск 1 (77). Рівне: НУВГП. 2017. С. 90-102.

25. Судук О.Ю., Щербакова А.С. Особливості формування соціальної нефінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія: Економіка. Випуск 2 (78). Рівне: НУВГП. 2017. С. 100-106.

26. Судук О.Ю., Федина К. М. Аналіз та визначення індикатора водного стресу в Україні в умовах глобалізації. Збалансоване природокористування. 2018. № 2. С. 62-66.

27. Судук О.Ю. Методологія оцінки споживання віртуальної води з урахуванням особливостей органічного виробництва. Збалансоване природокористування. 2018. № 3. С.57-65. http://natureus.org.ua/repec/archive/3_2018/7.pdf

28. Cкрипчук, П.М., Щербакова, А.С., Судук О.Ю., Скрипчук В.П. (2019) Експорт зернових з України в умовах глобалізації: геоуправління, стандартизація, механізми забезпечення якості сільськогосподарських земель. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). с. 132-147.

29. Судук О. Ю. Корпоративна культура – інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства. Вісник НУВГП. 2020. Вип. 3 (92). С. 302 -310

30. Судук О. Ю. Особливості бізнес-планування та експертизи проектів в аграрній сфері України. Вісник НУВГП. 2020. Вип. 3 (92). С.210-216.

31. Судук, О. Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛАЙФ-МЕНЕДЖМЕНТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). 2021. с. 340-348.

32. Судук, О. Ю. САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БРЕНДУ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). 2021. с. 349-356.

33. Судук О.Ю., Щербакова А.С. Креативність як основа розвитку інновацій та запорука успіху при створенні та реалізації стартап-проєктів. Вісник НУВГП. 2021. Вип. 2 (94). С.196-205.

34. Щербакова, А. С. та Судук, О. Ю. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). 2021. с. 242-250

35. Shcherbakova A., Suduk O. Social responsibility as a component of ensuring the organization’s competitiveness. Вісник НУВГП. Серія "Економічні науки". Том 2, №94. 2021 р. С.242-250

36. Судук, О. Ю. та Щербакова, А. С. САМОМЕНЕДЖМЕНТ ТА КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СИЛЬНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). с. 357-365.

37. Судук О.Ю. Особливості функціонування українських фермерських господарств у воєнний час. Вісник НУВГП. Економічні науки. 2022. Випуск 3 (99). Рівне: НУВГП. С.188 – 195.

Публікацій у зарубіжних періодичних виданнях 
1. Кузнецова Т.О., Судук Е.Ю. Стратегия развития аграрного сектора экономики Украины. Устойчивое развитие. Международный журнал. 2012. №4. Варна: «Евро-Эксперт ЕООД». С. 112 – 118

2. Кузнецова Т.О., Судук Е.Ю., Щербакова А.С Проблемы и перспективы водного хозяйства Украины в контексте устойчивого развития. Устойчивое развитие. Международный журнал. №4 2012. Варна: «Евро-Эксперт ЕООД». С. 72 – 78

3. Судук Е.Ю., Мандзюк О.М Особенности отношений собственности в природопользовании (Features of property relations in nature resources use). Экология. Природопользование. Экономика. Сборник научных трудов. Выпуск №11 (44). – М.: МГУП, 2013. – C. 272-277

4. DOI: 10.31264/2545-093X-2019-1(3)-61-74 Skrypchuk P., Suduk O., Shcherbakova A. Social and Economic Aspects of Niche Products. International Journal of New Economics, Public Administration and Law No 1 (3) 2019. Р. 93-104 (Index Copernicus).

5. Судук О.Ю., Щербакова А. Споживання віртуальної води на глобальному рівні: тенденції, ринки, глобальні виклики. ROČENKA Ukrajinskа-Slovenská. Podhájska: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania. 2019. С. 118–126

6. Судук Е.Ю., Щербакова А.С. Водный след как эколого-экономический инструмент обоснования использования водных ресурсов в Украине. Современные направления развития физической географии: научные и образовательные аспекты в целях устойчивого развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию фак. географии и геоинформатики Белорус. гос. ун-та, Минск, 13–15 нояб. 2019 г.. – Минск : БГУ, 2019. с. 265-269

7. Судук Е.Ю. Инновационные аспекты развития водохозяйственной отрасли в Украине // Актуальные проблемы наук о земле: исследования трансграничных регионов: Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, приуроченной к 1000-летию города Бреста, 12–14 сентября 2019 г. Часть 2. Брест: УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина», 2019 с.138-142

Патенти 
1. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Щербакова А.С., Черемісін М.О. Патент на корисну модель № 129820 «Спосіб утилізації відновної біомаси вермикультивуванням» від 12. 11 2018 р. Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні" (uipv.org). Номер бюлетеня №21. Номер заявки: u201806043. Заявник: Національний університет водного господарства та природокористування. Винахідники: Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Щербакова А.С., Черемісін М.О.. Власник патенту – Національний університет водного господарства та природокористування

Науково-популярні / консультаційні / науково-експертні публікацій 
1. M. O. Lazarchuk, Судук О.Ю. Management of drainage- irrigation systems under radiation contamination of ukraine’s territory// Прогресивні методи управління водними та земельними ресурсами для сільськогоспо-дарського виробництва та розвитку сільських територій // Збірник тез 23-ії Європейської Регіональної Конференціії. Львів, 2009. С. 120-123.

2. Судук О.Ю., Вострікова Н.В. Особливості інвестиційної діяльності Рівненської області// Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2009 року. Рівне: НУВГП, 2009. С. 238-240

3. Судук О.Ю., Байбара А.В Особливості інноваційних перетворень на ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2009 року. Рівне: НУВГП, 2009. С. 236-238

4. Судук О.Ю., Лаврінов В.Г Стратегічні можливості Рівненської області в Східній Європі // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2010 року. Рівне: НУВГП, 2010. С.138-140

5. Судук О.Ю., Гелухова І.О. Харчові добавки в харчовій промисловості: кроки прогресу чи проблеми харчування // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (квітень 2010 року). Рівне: НУВГП. 2010. С.247 -249

6. Судук О.Ю., Шарко В.В. Сучасний стан виробництва екологічно чистої продукції Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (квітень 2010 року). Рівне: НУВГП. 2010. С. 262-264

7. Судук О.Ю., Поважук Н.М. Створення успішного продукту // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2011 року. Рівне: НУВГП, 2011. С. 235-237

8. Судук О.Ю., Гелухова І.О. Напрямки розвитку водного господарства України // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2011 року. Рівне: НУВГП. 2011. С. 237-239

9. Судук О.Ю., Марковська Н.Е Особливості соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2011 року. Рівне: НУВГП, 2011. С. 296-298

10. Судук О.Ю., Суботіна І.Ю. Проблеми стійкого розвитку водного господарства України // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2011 року. Рівне: НУВГП. 2011. С. 299-300

11. Судук О.Ю., Макаренко О.М. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2011 року. Рівне: НУВГП. 2011. С. 293-295

12. Судук О.Ю., Мельник Ю.О. Аналіз ринкових тенденцій, що призвели до зміни маркетингової концепції // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2011 року. Рівне: НУВГП. 2011. С. 299-300

13. Судук О.Ю., Окорський В.П., Швець Ф.Д. Проблеми працевлаштування випускників: шляхи їх вирішення в НУВГП // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (листопад 2011). Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. С. 137-139

14. Судук Е.Ю. Принципы и направления развития водного хозяйства Украины // Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства и пути их решения // Материалы Международной научно-практической конференции. Часть 4. «Водные объекты: состаяние, проблемы и пути их решения». М.: ФГБОУ ВПО. 2011. С. 261-267 15. Кузнецова Т.О., Судук О.Ю. Особливості сталого розвитку на інноваційно-інвестиційній основі АПК Рівненщини / Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ. 2012. С. 82-84

16. Кузнецова Т.О., Судук О.Ю. Особливості структури управління аграрним сектором економіки України / Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та забезпечення продовольчої безпеки України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: «Фенікс». 2012. с. 184 – 188. 17. Кузнецова Т.О., Судук О.Ю. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Рівне: НУВГП. 2012. С. 56-57

18. Судук О.Ю. Шляхи покращення реалізації трудового потенціалу молоді на ринку праці. Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк: ДонНУЕТ. 2012. С. 203-206

19. Щербакова А.С., Судук О.Ю. Механізми реалізації інвестиційного потенціалу підприємства. Управление развитием предпринимательства в современных условиях// Материалы второй Международной научно-практической конференции. Евпатория: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. С.61-63

20. Кузнецова Т.О., Судук О.Ю. Особливості реструктуризації аграрного сектору економіки Рівненщини. Социально-экономические аспекты реструктуризации региональной экономики - 2012 // Материалы Международной научно-практической конференции. Винница. 2012. С. 198-199

21. Мандзюк О.М., Судук Е.Ю. Стратегия устойчивого развития как основа инновационных изменений в управление сельскохозяйственными предприятиями. Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства и пути их решения// Материалы Международной научно-практической конференции – Часть V. Экономика мелиорации и водного хазяйства. М.: МГУП. 2012. С. 218-223

22. Судук О.Ю. Проблеми управління транскордонними водними ресурсами. Кримський економічний вісник. Науковий журнал. №1 (01) грудень. Частина ІІ. Сімферополь: НОЕ «Economics». 2012. С. 261-263

23. Щербакова А.С., Судук О.Ю. Державна підтримка інвестиційних процесів у сільському господарстві на меліорованих територіях. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 21 – 23 лютого 2013 р. Тернопіль: ТНЕУ. 2013. С.317-319

24. Судук О.Ю. Поєднання директивних та економічних методів управління водними ресурсами в умовах глобалізації. Інноваційний розвиток економіки України. Збірник наукових праць з актуальних економічних наук. Наукова організація «Перспектива». Херсон: «Гельветика», 2013. С.262-264.

25. Судук О.Ю., Щербакова А.С Іноземний досвід державної підтримки сільського господарства. Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах/ Матеріали VІ міжнародної наукової конференції (25-27 вересня 2013 року). Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2013. С. 87-90

26. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Водний слід: баланс, збитки, екологічна сертифікація. Економічні проблеми сталого розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. (24 -26 квітня 2013 р.): т.1. Суми: СумДУ, 2013. Т.1. С. 248 – 250.

27. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Стандартизація та розвиток процесів євроінтеграції. Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Луганськ, 25-30 листопада 2013р.). м. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. Частина 1. С. 64-66

28. Судук Е.Ю. Направления усовершенствования механизмов регулирования рационального водопользования в Украине. Мелиорация в России – традиции и современность// Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения российского ученого академика ВАСХНИЛ, д.т.н., проф. Аверьянова С.Ф. М.: МГБОУ ВПО МГУП. 2013. С. 433 – 439

29. Судук Е.Ю., Баглаева В.О. Концептуальные подходы к формированию системы водохозяйственного менеджмента. Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании// Материалы 4-ой международной научно-практической конференции (10-11 апреля 2014 г.) / Под ред. В.И.Ресина. М.: ЗАО «Гриф и К», 2014. С.303 – 309

30. Судук О.Е. Теоретико-методологические подходы оценки комплексного воздействия на водные ресурсы Ровенщины. Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства в России // Материалы Международной научно-практической конференции (22-25 апреля 2014 г.). М.: МГБОУ ВПО МГУП. 2014. С 58-64

31. Судук Е.Ю. Инновационные аспекты развития водохозяйственной отрасли в Украине. Природа – Общество – Человек: наука, инженерия, образование // IV международная научная конференция по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития. Посвящается 20-летию Международного университета природы, общества и человека «Дубна» (22 – 24 декабря 2014). Дубна, 2014. С.176-182

32. Судук О.Ю. Водогосподарський менеджмент: теорія, методологія, більш чисті технології. Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм // Матеріали ІІ міжнародного екологічного форуму (25 – 26 вересня 2014 р.). Одеса: ІПРЕЕД. 2014. С.102 - 104

33. Судук О.Ю. Поводження з тарою і упаковкою: еколого-економічні стимули. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2014). Рівне: НУВГП, 2014. С.123-126

34. Судук О.Ю. Соціальна відповідальність як елемент якості корпоративного управління компанією в Україні. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2014). Рівне: НУВГП, 2014. C. 153 - 155

35. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Особливості реформування національної системи контролю якості продукції. Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб'єктів ринку // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 листопада 2014 р.). П.: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 2014. С. 25-27

36. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Раціональне використання водних ресурсів як фактор продовольчої безпеки. Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2015 р.). К.: НУХТ, 2015. С. 190-192

37. Судук О.Ю. Дефіцит води як глобальний систематичний ризик компаній в умовах глобалізації // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2018 року. Рівне: НУВГП, 2018.ст. 132-135.

38. Сковира А.М., Судук О.Ю. Напрямки та перспективи розвитку вищої освіти в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2018 року. Рівне: НУВГП, 2018.ст. 121-124.

39. Судук О.Ю. Прогноз використання водних ресурсів в органічному виробництві в Україні// Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 травня 2019 року. Рівне: НУВГП, 209.ст. 132-135

40. Судук О.Ю., Мельник В.О. Розвиток малого підприємництва в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 209.ст. 132-135.

41. Судук О.Ю., Жук А.А. Відновлення фермерства в Україні у період військового стану. Матеріали XІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції», 12 травня 2022 року, Рівне: НУВГП. 2022. С,125-129.

42. Судук О.Ю., Скрипчук В.П. «Економічні засади екологічної стандартизації як інструмент євроінтеграції України". Матеріали XІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції», 12 травня 2022 року, Рівне: НУВГП. 2022. С,174-178.

43. Судук О.Ю. Оцінка наслідків впливу на довкілля російської агресії в Україні. Матеріали XІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції», 12 травня 2022 року, Рівне: НУВГП. 2022. С.139-143

Основні навчально-методичні праці

Навчальні посібники 
1. Судук О.Ю., Швець Ф.Д. Системи технологій. Навчальний посібник. НУВГП. Рівне. 2007. 198 с.

2. Лазарчук М.О., Волошин В.П., Черенков А.В., Судук О.Ю. Проектування осушуваних систем. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП. 2010. 332 с.

3. Кузнецова Т.О., Судук О.Ю., Щербакова А.С. Менеджмент організації: інтерактивні форми навчання. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП. 2012. 373 с.

4. Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Основи товарознавства. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. Рівне: НУВГП. 2013. 260 с.

5. Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Велесик Т.А. Основи товарознавства. Практикум. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. Рівне: НУВГП. 2013. 268 с.

6. Лазарчук М.О., Лико С.М., Бедункова О.О., Судук О.Ю. Екологічний контроль у водному господарстві України: Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. Рівне: О.Зень, 2013. 172 с.

7. Скрипчук, П. М., Дудла, І. О., Судук, О. Ю., Щербакова, А. С., Кропивко, Д. С., Шпак, Г. М. ,Скрипчук, М.П. (2017) Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-341-9

8. Кожушко, Л. Ф., Кузнецова, Т. О., Судук, О. Ю. (2016) Основи менеджменту і маркетингу. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-294-8.

9. Довідник товарознавця і споживача продовольчих товарів : навч. посібник / М. Т. Бець, Л. І. Богун, С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, Судук О.Ю. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 796 с. ISBN 978-966-941-555-4.

Освітні програми 
1. Кожушко, Л. Ф. та Щербакова, А. С. та Клименко, О. М. та Судук, О. Ю. (2021) Освітньо-професійна програма "Менеджмент" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр менеджменту. [Освітні програми]

2. Судук, О. Ю. та Скрипчук, П. М. та Мороз, Е. Г. та Щербакова, А. С. (2020) Освітньо-професійна програма "Менеджмент організацій і адміністрування" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту за спеціалізацією (менеджмент організацій і адміністрування). [Освітні програми]

3. Кожушко, Л. Ф. та Щербакова, А. С. та Судук, О. Ю. (2018) Освітньо-професійна програма "МЕНЕДЖМЕНТ" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр менеджменту. [Освітні програми]

Методичні рекомендації 
1. 06-08-225М Судук, О. Ю. (2022) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Управлінська культура» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

2. 06-08-222М Судук, О. Ю. (2022) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Самоменеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

3. 06-08-227М Судук, О. Ю. (2022) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення освітньої компоненти «Розвиток креативності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

4. 06-08-271М Судук, О. Ю. (2022) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення освітньої компоненти «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

5. 06-08-160М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Розпочни власний бізнес» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

6. 06-08-161М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Лайф-менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

7. 06-08-169М Судук, О. Ю. та Мороз, Е. Г. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

8. 06-08-159М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

9. 06-08-162М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи бізнес-планування та проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

10. 06-08-165М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи бізнес-планування та проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

11. 06-08-130 Савіна, Н. Б. та Судук, О. Ю. та Скрипчук, П. М. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Start-up: створення і функціонування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

12. 06-08-92 Судук, О. Ю. (2015) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бізнес-планування та експертиза проектів» студентами спеціальності 8.18010013 «Управління проектами». [Методичне забезпечення]

13. 06-08-69 Судук, О. Ю. (2014) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектний аналіз» студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

14. 06-08-07 Судук, О. Ю. (2014) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни “Адміністративний менеджмент” студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

15. 06-08-68 Судук, О. Ю. (2014) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення дисципліни “Корпоративна соціальна відповідальність” студентами всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

16. 101-149 Судук, О. Ю. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Корпоративна соціальна відповідальність” та самостійного вивчення курсу студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030601 “Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

17. 101-151 Судук, О. Ю. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Адміністративний менеджмент” та самостійного вивчення курсу студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030601 “Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

18. 101-125 Скрипчук, П. М. та Судук, О. Ю. (2010) Методичні вказівки для виконання практичних занять із дисципліни „Проектний аналіз” зі студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” для денної форми навчання. Частина 1. Інструментарій проектного аналізу. [Методичне забезпечення]

19. 06-08-53 Скрипчук, П. М. та Судук, О. Ю. та Андрійцьо, А. Ю. (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт з дисципліни “Управління природоохоронною діяльністю” студентами денної форми навчання спеціальності 8.03060103 “Менеджмент природоохоронної діяльності”. [Методичне забезпечення]

20. 06-08-54 Скрипчук, П. М. та Судук, О. Ю. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Екологічний менеджмент” студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

21. 06-08-56 Скрипчук, П. М. та Судук, О. Ю. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи із дисципліни „Товарознавство” зі студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

22. 06-08-60 Скрипчук, П. М. та Судук, О. Ю. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи із дисципліни „Інновації в екологічному менеджменті” студентам спеціальностей 8.03060103 „Менеджмент природоохоронної діяльності”, 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”, 8.03060101 „Менеджмент організацій та адміністрування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

23. 101-90 Кірічок, О. Г. та Судук, О. Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» студентами за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

24. 101-127 Скрипчук, П. М. та Судук, О. Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Товарознавство” студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

25. 101-128 Скрипчук, П. М. та Судук, О. Ю. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять із дисципліни „Основи управління проектами та проектний аналіз” зі студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної форми навчання Частина 2. Методологія проектного аналізу. [Методичне забезпечення]

26. 101-141 Судук, О. Ю. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Основи управління проектами та проектний аналіз” студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030601 “Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

27. 101-140 Судук, О. Ю. та Пахаренко, О. В. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія організації” студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030601 “Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

Робочі програми та силабуси 
1. 06-08-92 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PROJECT ANALYSIS" for applicants (Bachelor) level of higher education specialty 051 «Economy». [Робочі програми]

2. 06-08-72 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Mенеджмент». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE MANAGEMENT" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

3. 06-08-54 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування та експертиза проектів» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "BUSINESS PLANNING AND EXPERTISE OF PROJECTS" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

4. 06-08-52 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "PROJECT ANALYSIS" Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

5. 06-08-83 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE CORPORATE CULTURE AND SOCIAL RESPONSIBILITY BUSINESS For applicants (Bachelor) level of higher education specialty 073 «Management». [Робочі програми]

6. 06-08-51 Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY" training direction 6.030601 «Management». [Робочі програми.

7. 06-08-53 Савіна, Н. Б. та Судук, О. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Start-up: Створення та функціонування» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE START-UP: СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ START-UP: CREATION AND FUNCTIONING. [Робочі програми]

8. 06-08-10 Судук, О. Ю. (2017) Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE MANAGEMENT" specialty 281 "PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION". [Робочі програми]

9. 06-08-029-S Судук, О. Ю. та Мороз, Е. Г. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

10. 06-08-007S Судук, О. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Лайф-менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

11. 06-08-011S Судук, О. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Розпочни власний бізнес» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр» усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

12. 06-08-012S Судук, О. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Основи бізнес-планування та проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

13. 06-08-029-S Судук, О. Ю. та Мороз, Е. Г. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

15. 06-08-228S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Розпочни власний бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

16. 06-08-270S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

17. 06-08-272S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

18. 06-08-223S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

19. 06-08-221S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Самоменеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

20. 06-08-224S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Управлінська культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

21. 06-08-226S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Розвиток креативності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

22. 06-08-229S Судук, О. Ю. (2022) Силабус освітньої компоненти «Start-up: створення і функціонування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

Контакти 
o.y.suduk@nuwm.edu.ua
Українські економістки
Українські екологи
Уродженці Рівного
Випускники Національного університету водного господарства та природокористування